Пере III од Арагона () или Педро III од Арагона (), или Пијетро III од Арагона (; Валенсија, 1240. — Вилафранка де Пенедес, 2. новембар 1285. ) је био краљ Арагона и Валенсије, гроф од Барселоне (1276—1285) и краљ Сицилије (1282—1285). Он је први краљ Сицилије из барселонске династије.

Наследство 

Оженио се 1262. Констанцом, наследницом сицилијанског престола. Пере III од Арагона је током реконкисте стекао велико војно искуство. Када је умро његов отац, Ђауме I Освајач, земље арагонске круне су подељене. Пере добија Арагон, Валенсију и каталонске грофовије, а Ђауме добија Краљевину Мајорку, то јест Балеаре и територије у Лангдоку (Монпеље и Русијон). Када је Пере крунисан одрекао се свих обавеза, које је још његов деда дао папи. Прве његови потези су били усмерени смиривању Валенсије.

Инвазија на Тунис и Сицилијанске вечери 

Када је умро туниски емир 1277, вазалски однос Туниса у односу на Арагон почиње да слаби, па Пере III шаље 1280. експедицију у Тунис. Током 1281. припрема 140 бродова и 15.000 војника за инвазију Туниса. Арагонска војска се искрцала 1282. и започела је са утврђивањем. У то време уследила је побуна на Сицилији звана „Сицилијанске вечери". Сицилијанци су послали изасланство и обраћају се Педру III с молбом да им помогне у свргавању Анжујаца на Сицилији. Пере III је по наследној линији имао легитимно право на престо Сицилије, припадао је истој породици као и Роберта Гвискара, нормандијски освајач Сицилије.

Постаје краљ Сицилије 

Пере III од Арагона је на тај начин могао полагати право на Краљевство Сицилију. Анжујци су били непопуларни на Сицилији. Дошли су на власт захваљујући помоћи папе. Пере III се искрцао у Трапанима 30. августа 1282. године. Проглашен је краљем 4. септембра 1282. у Палерму. Карло I Анжујац је био присиљен да побегне на југ Италије и задржи само део тадашње краљевине Сицилије, тј Напуљску краљевину.

Арагонски крсташки рат 

Пере III се искрцао у Калабрији, где заузима већину обале Калабрије. Папа је био љут новим развојем догађаја, па ствара савез против Пере III и позива на крсташки рат против њега. Тај рат је назван Арагонски крсташки рат. У том рату Пере побеђује француске крсташе. При повлачењу преко Пиринеја у Француску, крсташи су 1285. претрпели страховит пораз.

Пере III је умро брзо после тога рата. Краљевина Арагон је припала најстаријем сину Алфонсу III Арагонском, а Сицилију Ђаумеу I Сицилијанском.

Породично стабло

Спољашње везе 

 Педро III од Арагона, његови преци и потомци 

Династија Барселона
Рођени 1239.
Умрли 1285.
Краљеви Сицилије
Грофови Барселоне
Владари Арагона